Claxby by Normanby – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Claxby Pluckacre – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Claxby with Moorby – civil parish
 Claxby St Andrew – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)